Meu Pé de Laranja Lima - livro de José Mauro de Vasconcellos, publicado originalmente em 1968
O Meu Pé de Laranja Lima (filme de 1970) - dirigido por Aurélio Teixeira
O Meu Pé de Laranja Lima (telenovela de 1970) - telenovela de 1970, exibida pela Rede Tupi
O Meu Pé de Laranja Lima (telenovela de 1980) - telenovela de 1980, exibida pela Rede Bandeirantes
Meu Pé de Laranja Lima (telenovela de 1998) - telenovela de 1998, exibida pela Rede Bandeirantes
Meu Pé de Laranja Lima (filme de 2012) - filme brasileiro de 2012 dirigido por Marcos Bernstein

Desambiguação